est la formule brute de plusieurs isomères.

 6-bromohexanal, numéro CAS 
 5-bromo-2-hexanone, numéro CAS , racémique
 3-bromo-2-hexanone, numéro CAS , racémique
 2-(bromométhyl)tétrahydro-2H-pyrane, numéro CAS , racémique
 3-(bromométhyl)tétrahydro-2H-pyrane, numéro CAS , racémique
 4-(bromométhyl)tétrahydro-2H-pyrane, numéro CAS , racémique
 3-bromo-2-méthyl-tétrahydro-2H-pyrane, numéro CAS , racémique
 bromure d'hexanoyle, numéro CAS 
 bromure de 4-méthyl-pentanoyle, numéro CAS 
 bromure de 2-éthyl-butanoyle, numéro CAS 
 bromure de 2,2-diméthyl-butanoyle, numéro CAS 
 (1R,2R)-2-bromo-cyclohexanol, numéro CAS 
 (2E)-1-bromo-4-méthoxy-2-methyl-2-butène, numéro CAS 
 2-bromo-1-éthoxy-1-butène, numéro CAS , racémique
 1-bromopinacolone, numéro CAS